

Patronyme
 Ibrahim Kassas, (1965- ), est un homme politique tunisien. 
 Mohammad Kassas, (1976- ) est un footballeur libanais.

Homonymie
Homonymie de patronyme